

Szamszkára vagy szanszkára 
 szanszkára, fogalom az ind filozófiában: az előző életekből eredő tudatalatti lenyomatok, emlékek, amelyek befolyásolják az egyéni jellemet
 szanszkára, vagy másképp szankhára, fogalom a buddhizmusban. Jelentése a szövegkörnyezettől függően többféle lehet: összetett dolgok, összetevők, összetételek, késztetések, akarat, szándék stb.
 szanszkára, mint rítus vagy tisztító szertartás az indiai vallásokban. Ezeket a szertartásokat az ember élete során a fogantatásától kezdve újra és újra elvégezik

Hasonló nevű fogalmak 
 szanszára, a születés és a halál állandó körforgása, a lélekvándorlás indiai formája